Мэтт Макгорри () — американский актёр.

Биография 
Макгорри родился в Нью-Йорке, Манхэттен. Свою актёрскую карьеру начал в 9 лет. Учился в высшей школе Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке, позднее поступил в колледж Эмерсона в Бостоне, Массачусетс. 

В 2011 году дебютировал на телевидении в мыльной опере «Одна жизнь чтобы жить». В 2013 году он начал играть роль офицера Джона Беннетта в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». В 2014 году Макгорри получил одну из основных ролей в сериале производства Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство» на ABC. В 2015 году он получил главную роль в независимом фильме «Как он влюбился».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники колледжа Эмерсон
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Деятели феминизма США